Flaix, dispositiu usat per a il·luminar escenes en fotografia 
 Memòria flaix, tipus de memòria per a dispositius electrònics 
 Adobe Flash, programa informàtic d'edició multimèdia 
 Flash (còmic), superheroi de còmics
 Flaix FM, emissora privada, propietat de Grup Flaix, que emet en diversos indrets dels Països Catalans
 Grup Flaix, societat limitada que posseeix dues emissores de ràdio musicals: Flaix FM i Ràdio Flaixbac